Dulleck ist der Familienname folgender Personen:

Nina Dulleck (* 1975), deutsche Illustratorin und Autorin von Kinderbüchern
Patrick Dulleck (* 1990), deutscher Fußballspieler